Тевистла има више значења:

 Тевистла (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тевистла (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тевистла (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тевистла (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тевистла, Сан Франсиско (Чинантла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику